

Personnalités 

 Antoine Porcu (1926-2017), homme politique français, député ;
 Christophe Porcu (né en 1971), joueur français de rugby à XV ;
  (1983-2018), jockey italien ;
  (1894-1918), officier italien ;
 , artiste peintre américain ;
  (1917-2001), sculpteur italien.